Denis Kadić, slovenski hokejist, * 9. september 1983, Jesenice.

Kadić je začel kariero v klubu HK Sportina Bled, igral pri klubih HK Slavija, HK Alfa in HDK Maribor v slovenski ligi, KHL Mladost v hrvaški ligi ter v sezoni 2010/11 v klubu Morzine-Avoriaz v elitni francoski ligi. V sezoni 2011/12 se je vrnil v HDK Maribor. V sezoni 2007/08 je bil izbran za najkoristnejšega hokejista hrvaške lige, v sezoni 2009/10 pa je bil najboljši strelec Slohokej lige. V januarju 2012 se je pridružil ekipi Fife Flyers, v Elitni britanski ligi EIHL, kjer je odigral 24 tekem in zbral 12 točk. V sezoni 2012/13 se je vrnil v Francijo, kjer igra za ekipo Phenix de Reims v prvi diviziji.

Njegov stric je nekdanji hokejist Mustafa Bešić.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 00
|
| 4
| 2
| 4
| 6
| +4
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 00
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 01
|
| 4
| 1
| 8
| 9
| +11
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 13
| 0
| 7
| 7
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +4
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 3
| 0
| 3
| -21
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 16
| 10
| 13
| 23
|
| 87
|
| 2
| 7
| 2
| 9
|
| 0
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 13
| 0
| 0
| 0
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 12
| 2
| 2
| 4
|
| 8
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 44
| 3
| 6
| 9
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Mladost
| Mednarodna liga B
| 06/07
|
| 8
| 6
| 2
| 8
|
| 14
|
| 3
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|-
| KHL Mladost
| Hrvaška liga
| 06/07
|
| 12
| 12
| 7
| 19
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Mladost
| Panonska liga
| 07/08
|
| 12
| 15
| 8
| 23
| +9
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Mladost
| Hrvaška liga
| 07/08
|
| 4
| 5
| 3
| 8
| +7
| 2
|
| 6
| 1
| 4
| 5
| +9
| 6
|-
| KHL Mladost
| Panonska liga
| 08/09
|
| 8
| 6
| 6
| 12
| -2
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Mladost
| Slovenska liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Mladost
| Hrvaška liga
| 08/09
|
| 5
| 5
| 3
| 8
| +4
| 0
|
| 4
| 2
| 4
| 6
| -2
| 4
|-
| HDK Maribor
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 27
| 23
| 20
| 43
| 
| 42
|
| 6
| 4
| 5
| 9
| 
| 2
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 3
| 4
| 7
| 
| 4
|
| 3
| 2
| 4
| 6
| 
| 2
|-
| HC Morzine-Avoriaz
| Francoska liga
| 10/11
|
| 25
| 8
| 18
| 26
| 
| 22
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 8
|-
| HDK Maribor
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 23
| 10
| 26
| 36
| 
| 38
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Fife Flyers
| EIHL
| 11/12
| 
| 24
| 4
| 8
| 12
| 
| 19
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Phenix de Reims
| Francoska 2. liga
| 12/13
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 291
| bgcolor="#7FFF00" | 118
| bgcolor="#7FFF00" | 146
| bgcolor="#7FFF00" | 266
| bgcolor="#7FFF00" | +16
| bgcolor="#7FFF00" | 566
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | +7
| bgcolor="#7FFF00" | 24
|}

Viri 
 Spletna stran Denis Kadić 
 Najboljša sta Denis Kadič in Dov Morris Grumet 
 Hockey sur glace - LM : Deux Slovènes à Morzine 
 Šov Denisa Kadiča v Mariboru 
 Kadič se seli na Otok 
 Kadič iz Maribora na Škotsko 
 Denis Kadić zapušča Maribor  
 FIFE ADD TWO TO ROSTER  
 Kadic’s winner leaves Bannister bealing  
 Flyers Swoop to Sign 2 Forwards 
 Denis Talks Fife Life 
 Match-winner Kadic is stunned by Fife support  
 Flyers Down Dundee 4-1 to Bring Home the Points 
 Flyers Disappointed at Disallowed Goal Denied Point 
 Flyers battle all the way against Panthers  
 Hockey sur glace (D1) / Premières arrivées à Reims 
 Ça s'accélère pour la saison prochaine

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HK Alfa
Hokejisti KHL Mladost
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti HC Morzine-Avoriaz
Hokejisti Fife Flyers
Hokejisti HC Reims